Skogsväsen kan syfta på:

 Skogsande
 Skogsbruk